Luz (Lagos), een plaats in Portugal
 Luz (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Luz (Mourão), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mourão
 Luz (Santa Cruz da Graciosa), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Santa Cruz da Graciosa
 Luz de Tavira, een plaats (freguesia) in de Portugese stad Tavira; Romeinse naam Balsa
 Estádio da Luz, een voetbalstadion in Lissabon
 La Luz, een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Bethel (Kanaän), Luz is de oude naam van deze plaats in Kanaän
 Lausche, de Duitse naam voor de berg Luž